Името Стрелци носят няколко села:

 Стрелци, село в Област Пловдив, България;
 Стрелци, село в Област Сливен, България;
 Стрелци, село в Община Кичево, Република Македония.

Вижте също 
 Стрелец